Thomas Christensen har flere betydninger:

 Thomas Christensen (født 1973) – dansk fodboldspiller.
 Thomas Christensen Clitau (1694 – 9. januar 1754) – dansk forfatter, digter, jurist, musiker og historiker.
 Thomas Guldborg Christensen (født 1984) – dansk fodboldspiller.
 Thomas Christensen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2002 instrueret af Yrsa Wedel og Andreas Johnsen

Se også
 Thomas Kristensen (født 1983) – dansk fodboldspiller.
 Thomas Kristensen (journalist) (født 1971) – dansk journalist og sportskommentator.
 Thomas Christiansen (født 1973) – dansk/spansk fodboldspiller.